Municipio de Wheatland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wheatland (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Wheatland (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Day.
 Municipio de Wheatland (condado de Bureau, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bureau.
 Municipio de Wheatland (condado de Fayette, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Wheatland (condado de Will, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Will.
 Municipio de Wheatland (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Wheatland (condado de Barton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de Wheatland (condado de Dickinson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Wheatland (condado de Ellis, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellis.
 Municipio de Wheatland (condado de Ford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ford.
 Municipio de Wheatland (condado de Hillsdale, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Hillsdale.
 Municipio de Wheatland (condado de Mecosta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mecosta.
 Municipio de Wheatland (condado de Sanilac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.
 Municipio de Wheatland (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Rice.
 Municipio de Wheatland (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Hickory.